Сергей Богословский:
 Богословский, Сергей Алексеевич (1882—1944) — советский учёный-лесовод.
 Богословский, Сергей Михайлович (1870—1931) — русский и советский санитарный врач и статистик.